A 2004-es Új-Zéland-rali (hivatalosan: 34th Propecia Rally New Zealand) volt a 2004-es rali-világbajnokság negyedik futama. Április 15 és 18 között került megrendezésre, 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 395 kilométert tett ki. A versenyen 58 páros indult, melyből 35 ért célba.

A versenyt Petter Solberg nyerte, akinek ez volt az első futamgyőzelme világbajnoki címvédőként. Másodikként Marcus Grönholm zárt, harmadik pedig az észt Markko Märtin lett.

A futam az N csoportos rali-világbajnokság szezonbeli harmadik futama is volt egyben. Ezt az értékelést az osztrák Manfred Stohl nyerte, Marcos Ligato és Alister McRae előtt.

Beszámoló

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 

 Az Új-Zéland-rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Ujzelandrali